Der Unicodeblock CJK-Striche (engl. CJK Strokes, U+31C0 bis U+31EF) enthält vereinheitlichte Strichtypen der Zeichenbeschreibungssprache Character Description Language (CDL) für die chinesischen, japanischen und koreanischen Schriftzeichen (CJK).

Tabelle 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie "Anderes Symbol" und die bidirektionale Klasse "Anderes neutrales Zeichen".

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 58 kB)
 Character Description Language (CDL): The Set of Basic CJK Unified Stroke Types (englisch; PDF-Datei; 108 kB)
 Character Description Language (englisch)
 CJK Strokes (englisch)
 Proposed additions to the CJK Strokes block of the UCK (englisch; PDF-Datei; 831 kB)

CJK

zh:笔画#.E9.9B.BB.E8.85.A6.E6.87.89.E7.94.A8